In 2003 werd het 58ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 25 september tot 14 december en werd georganiseerd door de FAF. Ypiranga werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat uit de eerste fase door, behalve in de finale, daar werden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat uit de eerste fase door, behalve in de finale, daar werden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amapaense
Ama